Лоик Дюваль (; ) — французский профессиональный гонщик, выступающий за «Audi Sport» в качестве заводского гонщика в DTM и за рулем  в Формуле E. Он выиграл «24 часа Ле-Мана» 2013 года с Аланом Макнишем и Томом Кристенсеном за рулём Audi R18 TDI для «Audi Sport».

Карьера 

Дюваль родился в Шартре и начал свою карьеру в картинге, а в 2002 году стал победителем . В 2003 году он стал чемпионом Франции . В 2004 году он занял одиннадцатое место с двумя подиумами в Евросерии Формулы-3 и тестировал Renault F1. В следующем году он финишировал шестым в Евросерии F3 и выиграл поул на Гран-при Макао. Затем он переехал в Японию, где начал участвовать в гонках Супер-Формуле и Super GT. В 2007 году он продолжил участие в Formula Nippon и дважды стартовал за команду A1 Франции в серии А1 Гран-при в Австралии и Новой Зеландии. Он выиграл чемпионат Formula Nippon в 2009 году, одержав четыре победы в гонках за Nakajima Racing, заняв второе место в 2008 году.

11 июня 2014 года Ле-Ман Audi № 1, управляемый Дювалем, был серьёзно поврежден, что поставило под сомнение его участие в гонке, и сможет ли Audi вовремя построить новую машину. Дюваль был в удовлетворительном состоянии, учитывая масштаб аварии.

2015—2016 годы 
Сезон 2015/16 Дюваль начал успешно, опередив квалифицированного товарища по команде Жерома д’Амброзио в первых двух раундах. Дюваль финишировал четвертым в Пекине, впервые обогнав своего товарища по команде Д'Амброзио. Во время следующего раунда в Путраджайе Дюваль разбился, борясь за подиум на заключительном этапе гонки. В Пунта-дель-Эсте Дюваль квалифицировался вторым в первом ряду вместе с Д'Амброзио, что привело к локауту Dragon Racing в первом ряду. Он финишировал четвертым, на две десятых секунды отстав от своего товарища по команде, занявшего третье место.

Формула Е (2015—2017) 
Дюваль дебютировал в Формуле E на  в марте 2015 года, пропустив первые четыре гонки первого сезона Формулы E 2014-15. Он заменил Ориоля Сервия и стал партнером Жерома д’Амброзио в , бывшей американской команде Indy. Несмотря на медленный старт своей карьеры, Дюваль впервые в сезоне финишировал на подиуме, заняв 3-е место на Berlin ePrix 2015 года, а его товарищ по команде Д’Амброзио выиграл гонку, в результате чего Dragon Racing впервые занял два места на подиуме. В финале сезона Дюваль второй раз поднялся на подиум во втором раунде лондонского ePrix. Дюваль закончил сезон на 9-м месте, набрав 42 очка в семи из одиннадцати раундов чемпионата. Вклад Дюваля помог Dragon Racing финишировать вторым в чемпионате, проведя большую часть сезона вне пятерки лучших.

Таблица результатов 

† Не имеет права на очки чемпионата.
‡ Положение команд.
* Сезон продолжается.

Примечания

Ссылки 
 

Автогонщики Франции
Награждённые медалью Сигрейва
Пилоты DTM из Франции
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Франции
Победители 24 часов Ле-Мана
Чемпионы мира по автогонкам на выносливость (спортпрототипы)